Saint-Georges-du-Bois – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Georges-du-Bois – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Georges-du-Bois – comune francese nel dipartimento della Sarthe